Holzmarktstraße steht für:
 Holzmarktstraße (Berlin)
 Holzmarktstraße (Haldensleben), siehe Liste der Kulturdenkmale in Haldensleben #Haldensleben
 Holzmarktstraße (Ludwigsburg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Ludwigsburg #H
 Holzmarktstraße (Nauen), siehe Liste der Baudenkmale in Nauen #Nauen
 Holzmarktstraße (Potsdam), siehe Straßenbahn Potsdam #Betriebshöfe
 Holzmarktstraße (Salzwedel), siehe Liste der Kulturdenkmale in Salzwedel #Hansestadt Salzwedel

Siehe auch:
 Holzmarkt